Der Oullim Spirra ist ein Mittelmotor-Sportwagen des südkoreanischen Automobilherstellers Oullim, der zwischen 2010 und 2017 unter anderem in den Niederlanden verkauft wurde.

Das Fahrzeug verfügt über Hinterradantrieb, der 2,7-Liter-V6-Motor stammt von Hyundai und leistet zwischen 129 kW (175 PS) und 368 kW (500 PS). Eine Variante mit Elektroantrieb war zwischenzeitlich in Entwicklung.

Technische Daten

Einzelnachweise

Weblinks 

Sportwagen
Coupé
Elektroautomodell